La specialità dei 200 metri piani maschili ai X Giochi panafricani si è svolta il 14 e 15 settembre 2011 all'Estádio Nacional do Zimpeto di Maputo.

Podio

Risultati

Batterie
I primi 3 di ogni gruppo (Q) ed i successivi 6 migliori tempi (q) si qualificano alle semifinali.

Vento:Gruppo 1: -1.1 m/s, Gruppo 2: -0.1 m/s, Gruppo 3: +0.1 m/s, Gruppo 4: -4.1 m/s, Gruppo 5: -3.0 m/s, Gruppo 6: -2.8 m/s

Semifinali
I primi 3 di ogni gruppo (Q) ed i successivi 2 migliori tempi (q) si qualificano in finale.
Vento:Gruppo 1: -1.9 m/s, Gruppo 2: -1.5 m/s, Gruppo 3: -2.8 m/s

Finale
Vento: +1.7 m/s

Atletica leggera ai X Giochi panafricani
2011